L'édition 2020 du tournoi de tennis de Sofia se déroule du 8 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, de l'Argentin Diego Schwartzman, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Pablo Carreño Busta, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Fabio Fognini, du Japonais Kei Nishikori, du Norvégien Casper Ruud, du Russe Karen Khachanov, des Serbes Filip Krajinović et Dušan Lajović et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Salvatore Caruso, Yuichi Sugita, Radu Albot, Marc-Andrea Hüsler, Adrian Mannarino, Andrej Martin, Martin Kližan, Marin Čilić, Márton Fucsovics, John Millman, Illya Marchenko, Roberto Carballés Baena, Egor Gerasimov et Jannik Sinner.

Lauréats 
Le jeune Italien Jannik Sinner remporte à 19 ans son premier titre sur le circuit ATP en disposant en trois sets du Canadien Vasek Pospisil (6-4, 3-6, 7-6).

En double, Jamie Murray et Neal Skupski remportent le tournoi à la suite du forfait en finale de Jürgen Melzer et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Sofia
Tennis en novembre 2020